Михаил Осинцев:
 Осинцев, Михаил Александрович (1907—1968) — советский железнодорожник, Герой Социалистического труда.
 Осинцев, Михаил Семёнович (1935—2020) — советский хоккеист с мячом, Заслуженный тренер СССР.